Lafayette County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Lafayette County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Lafayette County (Florida) – okres státu Florida
 Lafayette County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Lafayette County (Missouri) – okres státu Missouri
 Lafayette County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin

Související články 
 Fayette County (rozcestník)